Generative Pre-trained Transformer 4 (GPT-4) ist ein bisher unveröffentlichtes neuronales Netz, welches von OpenAI entwickelt wird. Microsoft hat den Release für März 2023 angekündigt und erwähnte, dass GPT 4 multimodal sein wird und nannte die Videogenerierung als Beispiel. Die Werbsite Vox berichtete, dass andere Websites behaupteten, dass es Gerüchten zufolge den zuvor veröffentlichten GPT-3 and GPT-3.5 "auf jeden Fall" überlegen sein soll. The Verge zitierte auch Gerüchte, dass es die Anzahl der Parameter von GPT 3 mit 175 Milliarden auf 100 Billionen erhöhen würde, was OpenAI CEO Sam Altman aber als "völligen Blödsinn" bezeichnete. Die US Abgeordneten Don Beyer und Ted Lieu bestätigten gegenüber der New York Times, dass Altman den Kongress im Januar 2023 besuchte, um GPT 4 und seine im Vergleich zu anderen KI-Modellen verbesserten "Sichterheitskontrollen" zu demonstrieren.

Einzelnachweise 

Microsoft